Vickers .50 — крупнокалиберная модификация английского станкового пулемёта «Виккерс» под патрон 12,7×81 мм.

Описание 
Пулемёт имел начальную скорость пули 768 м/с и обеспечивал хорошую скорострельность — до 700 в/мин для одного ствола. Перезарядка требовала не более 30 сек до полной готовности пулемёта к стрельбе. К числу достоинств установки можно также отнести компактность и сравнительно небольшой вес. Максимальная дальность эффективного огня, которая должна была составить по расчётам 1370 м, достигала 730 м. Пуля пулемёта, весившая 37,4 г, могла серьёзно повредить или сбить самолёт лишь в том случае, если она попадала в мотор или поражала пилота.

Разновидности 
 Mark I — прототип.
 Mark II — принят на вооружение в 1933 году. Устанавливался на некоторых танках.

 Mark III — морская версия, использовалось в качестве зенитного пулемёта на кораблях королевского военно-морского флота. Как правило, была счетверённой. Зенитка оказалась недостаточно мощной против цельнометаллических самолётов и была ещё во время войны заменена на 20-мм пушку Эрликон. Счетверённое оружие позволяло иметь стену огня 18,3 метра в ширину и 15,24 метра в высоту на высоте 915 метров.
 Mark IV и Mark V — улучшенные версии, которые ставились на ган-траки и использовались британскими войсками в Североафриканской кампании. Позже были заменены на 15-мм версию пулемёта BESA (15×104 мм) в боевых бронированных машинах.

См. также 
 Список пулемётов

Примечания

Ссылки 
 The Vickers Machine Gun
 Tony DiGiulian, British 0.50"/62 (12.7 mm) Mark III
 Anthony G Williams, THE .5" VICKERS GUNS AND AMMUNITION
 Machine Guns
 War Office, UK, Tank Training, Vol II Part III, Pamphlet No. 3. .5 inch Vickers Machine Guns Marks IV and II. 1936 from Google docs
 War Office, UK, Tank Training, Vol II Part III, Pamphlet No. 5. .5 inch Vickers Machine Gun Mark V. 1937 from Google docs
 War Office, UK, Machine Gun Handbook (Technical) Volume I, Pamphlet No. 1. Vickers .303-in. and .5-in. Machine Guns and Appurtenances. 1940 from Google docs
 LRDG — WEAPONS

Станковые пулемёты
Крупнокалиберные пулемёты
Пулемёты Великобритании
Пулемёты Второй мировой войны
Семейство пулемётов системы Максима
Появились в 1932 году в Великобритании